Csehország
 Borotice, település a Příbrami járásban
 Borotice, település a Znojmói járásban